Оук Крик има више значења:
 Оук Крик (Висконсин)
 Оук Крик (Колорадо)